Pourjavadi ist der Name von:

 Nasrollah Pourjavady (1943), iranischer Philosoph, Sufi-Gelehrter und Hochschullehrer
 Reza Pourjavady, iranischer Philosoph und Islamwissenschaftler

fa:پورجوادی